Malis (altgriechisch ) steht für:

 Malis (Nymphe), eine Nymphe der griechischen Mythologie
 Malis (Mutter des Akeles), eine Sklavin der Omphale
 Malis, eine historische Landschaft, die von den Maliern bewohnt wurde
 Joseph Malis, US-amerikanischer Basketballspieler
 Fachbegriff für Rotz